Mariangela D'Abbraccio, pseudonimo di Mariangela Cucciniello – attrice e cantante italiana, sorella di Milly (Emilia)
 Milly D'Abbraccio, pseudonimo di Emilia Cucciniello – attrice pornografica italiana, sorella di Mariangela